General Pedro María Anaya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 General Pedro María Anaya, Hidalgo, ort, Tepetitlán, 
 General Pedro María Anaya, Tamaulipas, ort, Reynosa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar